Bandrowscy h. Sas:
 Aleksander Bandrowski (1860–1913) – śpiewak operowy, tenor
 Bronisław Bandrowski (1879–1914) – polski filozof i psycholog
 Dymitr Bandrowski (XVII/XVII w.) – łowczy buski
 Ernest Bandrowski (1853–1920) – poseł
 Ewa Bandrowska-Turska (1894–1979) – śpiewaczka
 Jan Bandrowski (1928–2006) – polski chemik
 Jerzy Bandrowski (1883–1930) – pisarz
 Juliusz Kaden-Bandrowski (1885–1944) – pisarz
 Kazimierz Bandrowski (1927–2007) – polski chodziarz
 Tomasz Bandrowski (ur. 1984) – polski piłkarz
 Wojciech Bandrowski (1870–?) – burmistrz Tarnowa